Семь кораблей Королевского флота назывались HMS Juno в честь римской богини Юноны:

 HMS Juno — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1757; сожжен при Род-Айленде в 1778 во избежание плена.
 HMS Juno — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1780; разобран в 1811.
 HMS Juno — 26-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1844; переименован в HMS Mariner в 1878; превращен в учебный корабль; переименован в HMS Atalanta в тот же год; затонул в Атлантике в 1880.
 HMS Juno — деревянный винтовой корвет; спущен на воду в 1867; продан в 1887.
 HMS Juno — бронепалубный крейсер типа Eclipse спущен на воду в 1895; продан в 1920.
 HMS Juno (F46) — эскадренный миноносец типа J; спущен на воду в 1938; потоплен авиацией у Крита в 1941.
 HMS Juno (F52) — фрегат типа Leander спущен на воду в 1965; отправлен на слом в 1994.

См. также 
 HMS Junon
 Juno (1874)